

Бурановська сільська рада — сільське поселення, Калманський район, Алтайський край
 Бурановська сільська рада — сільське поселення, Павловський район, Алтайський край